Пётр Лазаревич Гончаров (2 февраля 1929, деревня Ново-Троицк, Канский район, Красноярский край — 18 апреля 2016, Новосибирск) — советский и российский ученый-селекционер, доктор сельскохозяйственных наук. Академик ВАСХНИЛ (1978), академик РАН (2013). Директор Сибирского отделения ВАСХНИЛ (РАСХН), Сибирского научно-исследовательского института растениеводства и селекции.

Биография 
Родился в крестьянской семье.

В 1953 г. окончил с отличием агрономический факультет Новосибирского сельскохозяйственного института, был направлен на работу заведующим Венгеровским сортоучастком Новосибирской области.

В 1957—1976 годах работал на Тулунской государственной селекционной станции: заведующий лабораторией, затем отделом селекции и семеноводства кормовых культур (1957—1965), заместитель директора (1965—1970), директор (1970—1976). В этот период им создано 9 сортов кормовых трав.

В 1957 г. защитил кандидатскую, а в 1971 г. — докторскую диссертации. Член-корреспондент ВАСХНИЛ (1973), академик ВАСХНИЛ (1978). Академик РАН (2013).

С 1976 года — директор Сибирского НИИ растениеводства и селекции Сибирского отделения ВАСХНИЛ (Новосибирск), одновременно работает заведующим лабораторией гетерозиса, затем — заведующий отделом методических основ селекции. С 1979 года — председатель президиума Сибирского отделения ВАСХНИЛ (РАСХН).

По его инициативе в институте был создан ряд новых научно-исследовательских лабораторий (генетики, технологии и биохимии зерна, физиологии устойчивости и другие), были разработаны комплексные программы исследований, в том числе программа «Сибирская пшеница». Как результат — за 28 лет удалось районировать более 90 сортов сельскохозяйственных культур.

Под его руководством и при непосредственном участии созданы улучшенные по зимостойкости и продуктивности сорта люцерны, костреца безостого, овсяницы луговой, донника белого и жёлтого, и др.

С 1971 г. руководил проблемным советом по селекции и семеноводству сельскохозяйственных культур Сибири и Дальнего Востока, а с 1998 г. — председатель объединенного научного совета, является руководителем научной программы «Агропромышленный комплекс Сибири и Дальнего Востока». Возглавлял работу над комплексной программой по разработке новых и усовершенствованию существующих технологий селекционного процесса.

Неоднократно избирался депутатом Верховного Совета РСФСР, Новосибирского областного Совета народных депутатов.

Похоронен на Южном кладбище Новосибирска.

Научная деятельность 
Являлся ведущим учёным в области селекционно-семеноводческой работы. Под его руководством созданы 42 сорта кормовых культур и пшеницы, урожайность которых на 15-20 %, семян — до 50 % по сравнению с ранее районированными. Внёс значительный вклад в развитие теории и практики отбора генофонда растений Сибири, им созданы новые высокоурожайные высокобелковые сорта кормовых культур, устойчивые к вредителям и болезням:
 созданию селекционного материала с бурным формообразовательным процессом,
 методам отбора на специфических фонах, позволяющих создавать адаптированные сорта с наилучшими свойствами, обладающих высоким генетическим потенциалом продуктивности и качества.

Под научных руководством или при консультировании учёного защищены 10 докторских и 11 кандидатских диссертаций. Им опубликовано около 500 научных работ, в том числе 27 книг и монографий.

Являлся главным редактором журнала «Сибирский вестник сельскохозяйственной науки», членом редколлегии журнала «Сельскохозяйственная биология» и ряда других научных изданий.

Семья 
Супруга — член-корреспондент РАН А. В. Гончарова (род. 1936), сын — академик РАН Н. П. Гончаров (род. 1959).

Основные работы 
 Кормовые культуры Сибири: биолого-ботанические основы возделывания. Новосибирск, 1992;
 Методические основы селекции растений. Новосибирск, 1993 (в соавт. с Н. П. Гончаровым);
 Кормовые растения России. М., 1999 (в соавт. Г. А. Романенко, А. И. Тютюнниковым);
 Системы ведения производства в сельскохозяйственных организациях Сибири: методические рекомендации. Новосибирск, 2007 (в соавт. с А. С. Донченко и др.);
 Реакция сортов яровой мягкой пшеницы на условия внешней среды в степной зоне Западной Сибири (Северная Кулунда) // Достижения науки и техники АПК. 2013. № 1 (в соавт. С. В. Курковой, Г. М. Осиповой).

Награды и премии 

Награждён орденом Октябрьской Революции (1977), двумя орденами Трудового Красного Знамени (1966 и 1971), орденом Дружбы народов (1994), орденом «За заслуги перед Отечеством» IV степени (2003), орденом Почёта (2010), рядом медалей и имеет 9 золотых, серебряных и бронзовых медалей ВДНХ и ВВЦ.

Заслуженный деятель науки Российской Федерации. Заслуженный деятель науки Монголии, Казахстана, Бурятии, Якутии, почетный член АН Республики Саха (Якутия).

Награжден американской медали чести (2002), Международной медали Кембриджа (2003).

Примечания

Ссылки 
 
 Биография

Селекционеры люцерны
Выпускники Новосибирского аграрного университета
Депутаты Новосибирского областного совета
Депутаты Верховного Совета РСФСР 10-го созыва
Депутаты Верховного Совета РСФСР 11-го созыва
Заслуженные деятели науки Республики Бурятия
Персоналии:Тулун
Заслуженные деятели науки Республики Саха (Якутия)
Похороненные на Южном кладбище (Новосибирск)
Делегаты XXVII съезда КПСС
Делегаты XXVI съезда КПСС